

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 2 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Henw“ beginnt.

Henw 



Henwi 
 Henwick, Jessica (* 1992), britische Schauspielerin

Henwo 
 Henwood, William Jory (1805–1875), britischer Geologe und Bergbauexperte